Niemcy:
 Hellersdorf – dzielnica Berlina
 Hellersdorf – dawny okręg administracyjny (Bezirk) Berlina
 Hellersdorf – stacja metra w Berlinie

Zobacz też
 Marzahn-Hellersdorf